Okręty US Navy o nazwie USS  "Volunteer":
 Pierwszy USS "Volunteer" (1863) był parowcem. W służbie w latach 1864-65.
 Nazwa USS "Volunteer" (SP-207) była proponowanym oznaczeniem dla jednostki kwalifikowanej do służby w 1918. Jednak jednostka nigdy nie weszła do służby w marynarce.
 Trzeci USS "Volunteer" (ID-3242) był węglowcem. W służbie w latach 1918-19.

Volunteer